Il gruppo della copiapite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della copiapite 
 Aluminocopiapite
 Calciocopiapite
 Copiapite
 Cuprocopiapite
 Ferricopiapite
 Magnesiocopiapite
 Zincocopiapite

Note

Collegamenti esterni 
 

Copiapite